Robert, Bob, Bobby ou Rob Morrison peut faire référence à:

Universitaires
  (1798–1889), président du Davidson College
  (1961-), universitaire canadien
  (1942-), chercheur zoologique australien et communicateur scientifique
  (1969-), professeur de religion

Sportifs 
  (1869–1891), footballeur irlandais avec Linfield
 ,  joueur et entraîneur de football américain universitaire
  (1933–1999), footballeur écossais avec Falkirk, Rangers, Workington
  (mort 1952), joueur de football écossais-américain
  (1902–1980), rameur britannique
  (1926–2016), footballeur néo-zélandais

Personnalités politiques
  (1826–1887),  juge en chef de la Cour suprême de Californie
 Robert Morrison,  baron Morrison (1881–1953), homme politique du parti travailliste britannique
 , procureur général de l'Arizona 1955-1960
 , homme politique canadien

Autres personnalités
 Robert Morrison (1782–1834), missionnaire protestant
  (1822–1902), l'un des fondateurs de Phi Delta Theta
  (1942-), auteur-compositeur country américain
 , journaliste de télévision américain et présentateur

Voir aussi

 , écrivain britannique de bandes dessinées du  siècle
 Robert Morison (1620–1683), botaniste écossais
  (1882–1970), sociologue américain d'origine écossaise